Badnjevac est un toponyme qui peut désigner :
Badnjevac, une localité de Serbie située dans la municipalité de Batočina, district de Šumadija ;
Badnjevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Žitorađa, district de Toplica.